Hyde (Bedfordshire)
Hyde (Greater Manchester), een plaats in het Engelse graafschap Greater Manchester
Hyde (Hampshire)
Hyde (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Hyde (Pennsylvania)
Hyde (zanger), een Japanse zanger (ook gespeld hyde of HYDE)
Hyde FC, een Engelse voormalige voetbalclub
Hyde United FC, een Engelse voetbalclub 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, een romanfiguur
Jeckyll & Hyde, een Nederlands house-duo 
Steven Hyde, personage uit That '70s Show